Pilatus kan syfta på:
Pilatus Flugzeugwerke – en Scweizisk flygplansfabrik
Pilatus (berg) – ett berg på gränsen mellan kantonerna Luzern, Obwalden och Nidwalden i Schweiz
Pontius Pilatus (–36), en romersk ståthållare